Riehl kan som auktorsförkortning betyda:

 Rüdiger Riehl
 Torben Riehl

Robotskapade auktorsförkortningar